Podgora kan syfta på:

Geografi

Kroatien 

 Podgora, ort i Split-Dalmatiens län, 
 Podgora, Dubrovnik-Neretva, ort i Dubrovnik-Neretvas län,

Montenegro 

 Podgora (samhälle i Montenegro), 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar